Oblężenie Aleksandrii (48–47 r. p.n.e.) – oblężenie miasta przez Juliusza Cezara.
 Krucjata aleksandryjska (1365 r.) – zajęcie i splądrowanie miasta przez krzyżowców.
 Bitwa pod Aleksandrią (1798 r.) – jedna z bitew w trakcie wyprawy Napoleona do Egiptu.
 Bitwa o Aleksandrię (1807 r.) – jedna z bitew w trakcie wojny angielsko-tureckiej (1807–1809).
 Bombardowanie Aleksandrii (1882 r.) – ostrzał miasta przez wojska brytyjskie w trakcie wojny brytyjsko-egipskiej.